Дитятево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дитятево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Дитятево — деревня в Кимрском районе Тверской области.